Igreja de São Silvestre pode-se referir a:

Itália 
 Igreja de São Silvestre em Capite (ou San Silvestro in Capite), uma basílica menor em Roma
 Igreja de São Silvestre no Monte Quirinal (ou San Silvestro al Quirinale), uma igreja em Roma

Portugal 
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de A dos Francos, Caldas da Rainha
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Aboboreira, Mação
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Arcos, Tabuaço
 Igreja de São Silvestre, na paróquia da Beselga, Tomar
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Britiande, Lamego
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Chãos, Ferreira do Zêzere
 Igreja de São Silvestre, na paróquia da Ermida, Ponte da Barca
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Escalos de Baixo, Castelo Branco
 Igreja de São Silvestre, na paróquia do Gradil, Mafra
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Ínguias, Belmonte (freguesia)
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Lousã, Lousã
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Melcões, Lamego
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Pai Penela, Mêda
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Requião, Vila Nova de Famalicão
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Santa Comba, Ponte de Lima
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de São Silvestre, Coimbra
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Silvã de Cima, Sátão
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Souto, Abrantes
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Unhos, Loures
 Igreja de São Silvestre, na paróquia de Vale de Estrela, Guarda

Ver também 
 Capela de São Silvestre

Desambiguação